Шелвин Мэк (; родился 22 апреля 1990 года) — американский профессиональный баскетболист, играющий на позиции защитника.

Студенческая карьера 
Шелвин Мэк окончил общественную школу имени Брайана Сташиона в Лексингтон в штате Кентукки. Затем поступил в Университет Батлера, где играл три сезона за баскетбольную команду.

В сезоне 2008/2009 он сыграл 32 матча. В них Шелвин Мэк проводил в среднем на площадке 30,7 минуты, набирал в среднем 11,9 очков, делал в среднем 4,4 подборов, а также в среднем 1,1 перехват, допускал 2,1 потери, отдавал в среднем 3,5 передачи.

В сезоне 2009/2010 он сыграл 38 матчей. В них Шелвин Мэк проводил в среднем на площадке 30,9 минуты, набирал в среднем 14,1 очков, делал в среднем 3,7 подбора, а также в среднем 1,4 перехвата и 0,1 блок-шота, допускал 2,1 потери, отдавал в среднем 3,0 передачи.

В сезоне 2010/2011 он сыграл 38 матчей. В них Шелвин Мэк проводил в среднем на площадке 32,1 минуты, набирал в среднем 16,0 очков, делал в среднем 4,5 подбора, а также в среднем 0,8 перехвата и 0,1 блок-шота, допускал 3,4 потери, отдавал в среднем 4,5 передачи.

18 февраля Мэк в результате трёхсторонней сделки оказался в клубе «Юта Джаз».

Профессиональная карьера 
Шелвин Мэк был выбран под тридцать четвёртым номером на драфте НБА 2011 года «Вашингтон Уизардс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Достижения 
 Чемпион мира среди юношей до 19 лет (2009)

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте www.nbadraft.net
 Профиль на сайте Университета Батлера
 Профиль на сайте чемпионата мира юноши до 19 лет

Баскетболисты США
Игроки «Батлер Бульдогс» (баскетбол)
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Мэн Ред Клоз»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Орландо Мэджик»
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Шарлотт Хорнетс»
Игроки БК «Олимпия» Милан
Игроки БК «Хапоэль» Иерусалим
Игроки БК «Панатинаикос»